Versicherungsvertragsgesetz (abgekürzt: VVG) steht für:

 Versicherungsvertragsgesetz (Deutschland), in Deutschland das Gesetz über den Versicherungsvertrag
 Versicherungsvertragsgesetz (Schweiz), in der Schweiz das Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag
 Versicherungsvertragsgesetz (Österreich), in Österreich das Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag